Lee Young-ae :
 Lee Young-ae (née en 1971), une actrice sud-coréenne.
 Lee Young-ae, une skieuse.